Bidestan kan syfta på följande platser:

Iran 

 Bīdestān (ort i Lorestan), 
 Bīdestān (ort i Qazvin), 

Robotskapade Iranförgreningar